Julestjerne eller adventsstjerne har flere betydninger:
 Julestjernen (betlehemsstjernen) - Himmelstjerne som ifølge Biblen på julenat, ledte de vise mænd til Jesusbarnet.
 Julestjerne (Euphorbia pulcherrima) - Potteplante med bl.a. hvide eller røde topblade.
 Julestjerne (flettet dekoration) - Stjerne, med 16 takker, flettet af papirstrimler.
 Julestjerne (dekoration) - Juleskik som kom til Danmark fra Sverige i 1950'erne.
 Brødremenighedens julestjerne - Dekorationsstjerne med mindst 26 takker. Kaldes også Brødremenighedens- eller Christiansfeld-adventsstjerne.
 Julestjerner - DRs tv-julekalender som blev vist i 2012.

Se også
 Rejsen til Julestjernen - Et norsk teaterstykke af Sverre Brandt.
 Juletræsstjerne - Juletræspynt, også kaldet en topstjerne.